Cyril Suk e Helena Suková hanno battuto in finale Paul Haarhuis e Caroline Vis 3-6, 6-4, 6-1.

Teste di serie

 Patrick Galbraith /  Patty Fendick (secondo turno)
 Todd Woodbridge /  Meredith McGrath (terzo turno)
 Rick Leach /  Zina Garrison (terzo turno)
 Assente
 Assente
 Jorge Lozano /  Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Danie Visser /  Rosalyn Nideffer (terzo turno)
 Mark Woodforde /  Kathy Jordan (quarti di finale)

 Stefan Kruger /  Lise Gregory (secondo turno)
 Mark Koevermans /  Brenda Schultz (terzo turno)
 Robert Seguso /  Elise Burgin (secondo turno)
 Cyril Suk /  Helena Suková (Campioni)
 Libor Pimek /  Larisa Neiland (quarti di finale)
 Paul Haarhuis /  Caroline Vis (finale)
 Shelby Cannon /  Katrina Adams (terzo turno)
 Ken Flach /  Mary Pierce (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1991